Zwei Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Traveller nach dem englischen Wort für Reisender: 

HMS Traveller (1838) war ein Kanonenboot. Das Schiff lief 1838 vom Stapel und wurde 1844 verkauft.
HMS Traveller (N48) war ein U-Boot der Tempest-Klasse (T-Klasse). Das Boot lief 1941 vom Stapel und ging 1942 im Mittelmeer verloren.

Schiffsname der Royal Navy